Николай Алексеевич Филатов (1891, с. Пушкино, Можайский уезд, Московская губерния — 10 марта 1939) — государственный и партийный деятель. В 1934-1937 гг. - председатель Исполнительного комитета Московского областного Совета.

Биография 
Родился в 1891 году в селе Пушкино Можайского уезда, Московской губернии в крестьянской семье. В октябре 1922 года был слушателем Курсов при Коммунистической Академии имени Я. М. Свердлова.

 21 декабря 1913 — арестован и приговорен к административной высылки под надзор полиции в Калугу
 апрель 1914 — арестован
 июль 1914 — приговорен к административной высылки под надзор полиции в Рыбинск (Костромская губерния)
 6 марта 1917 — амнистирован
 октябрь 1917 — август 1918 — заведующий Костромского губернского военного отдела
 19 августа — 16 сентября 1918 — председатель Костромского губернского революционного комитета
 август 1918—1919 гг. — военком Костромской губернии
 1919 — военком стрелкового бригады 14-й армии (Юго-Западный фронт)
 1920 — военком Черниговской губернии 
 Декабрь 1920 — председатель Исполнительного комитета Черниговского губернского Совета
 январь — август 1922 — председатель Исполнительного комитета Пензенского губернского Совета
 1924 — 14 октября 1925 — ответственный секретарь Ново-Николаевского губернского комитета РКП(б)
 ноябрь 1925—1926 гг. — ответственный секретарь Ново-Николаевского окружного комитета РКП(б) — ВКП(б)
 1926—1928 гг. — ответственный секретарь Омского окружного комитета ВКП(б)
 1928—1929 гг. — инструктор ЦК ВКП (б)
 5 августа 1930 — ответственный секретарь Астраханского окружного комитета ВКП(б)
 1930—1932 гг. — ответственный секретарь Замоскворечского-Ленинского районного комитета ВКП(б) (Москва)
 Февраль 1932 — январь 1934 — председатель Московской городской контрольной комиссии ВКП(б)
 1932 — выступил инициатором уничтожения чугунного склепа-часовни над могилой генерала П. И. Багратиона на Бородинском поле в целях выполнения плана по сдаче чугуна в металлолом, часовня была взорвана, при этом останки генерала были выброшены в поле
 10 февраля 1934 — 14 января 1938 — кандидат в члены ЦК ВКП(б)
 17 февраля 1934 — 23 августа 1937 — председатель Исполнительного комитета Московского областного Совета
 октябрь — ноябрь 1937 — председатель исполнительного комитета Воскресенской районного Совета (Горьковская область)

Награды 
 15 марта 1935 года — орден Ленина за выдающиеся достижения в деле руководства работой по Московской области

Репрессии и гибель 
2 ноября 1937 года Филатов был арестован. Военной коллегия Верховного суда СССР был приговорен к смертной казни по обвинению в участии в контрреволюционной террористической организации. Был расстрелян 10 марта 1939 года.

20 января 1938 Постановлением пленума ЦК ВКП (б) был выведен из состава кандидатов в члены ЦК ВКП(б).

14 марта 1956 года реабилитирован по решению Военной коллегии Верховного суда СССР.

Примечания

Источники 
 Филатов

Участники Гражданской войны в России (красные)
Первые секретари краевых, областных и окружных комитетов КПСС
Сотрудники аппарата ЦК КПСС
Первые секретари районных (в городах) комитетов КПСС
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Председатели районных исполкомов РСФСР
Посмертно реабилитированные в СССР
Руководители партийных органов, репрессированные в СССР
Родившиеся в Можайском уезде